Die Raiffeisen Superliga 2007/08 war die 62. Spielzeit der höchsten kosovarischen Spielklasse im Fußball der Männer. Bis zum 22. Mai 2008 hieß die Liga „Superliga“, nach Vertragsvereinbarung mit der Raiffeisen Bank Kosovo wurde die Liga in „Raiffeisen Superliga“ umbenannt.

KF Prishtina wurde in dieser Saison zum elften Mal kosovarischer Meister. Absteiger in die Liga e Parë für die Saison 2008/09 waren KF KEK, KF Shqiponja, sowie KF Fushë Kosova. Da KF Fushë Kosova und KF Besiana in der Abschlusstabelle die gleiche Punktzahl teilten, einigte man sich auf ein Relegationsspiel zwischen den beiden Mannschaften, Besiana konnte sich mit einem 5:4-Sieg (nach Penaltyschießen) den Erhalt in der Raiffeisen Superliga 2008/09 sichern, KF Fushë Kosova stieg in die Liga e Parë ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Relegation 

|}

Spielstätten

Siehe auch 
 Federata e Futbollit e Kosovës

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08